Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи проходили с 10 по 21 февраля в Ледовом дворце спорта «Айсберг». Было разыграно восемь комплектов наград.

Расписание 
Расписание всех 14 соревнований согласно официальному сайту:

Время МСК (UTC+4).

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивный объект

Квалификация

Примечания

Ссылки